Něrl může znamenat:

 Něrl (Ivanovská oblast) — vesnice městského typu v Ivanovské oblasti

 Něrl (přítok Volhy) — řeka v Rusku, přítok Volhy
 Něrl (přítok Kljazmy) — řeka v Rusku, přítok Kljazmy